Die 2. Liga 1950 war die zweite Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Gespielt wurde von März bis November 1950.

Modus 
Gespielt wurde in zwei Gruppen mit jeweils zehn Vereinen. Jedes Team spielte an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenersten stiegen in die 1. Liga auf, während die beiden Tabellenletzten beider Gruppen abstiegen.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe West

Gruppe Ost

Meisterfinale 

|}

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1950
Fußballsaison 1950